Giustino Durano – attore italiano
 Jimmy Durano – attore pornografico brasiliano naturalizzato statunitense
 Marianne Durano – saggista e filosofa francese
 Nicola Durano – identità usata da Sandro Pertini durante la Resistenza